Ricki Tarr est un personnage de fiction créé par John le Carré qui apparaît dans le roman d'espionnage La Taupe. Son rôle est interprété par Tom Hardy dans le film sorti en 2011.

Biographie 
Ricki Tarr est né à Penang, en Malaisie : son père est un «avocat australien» aux «tendances missionnaires» tandis que sa mère est «une petite comédienne de Bradford qui était arrivée en Extrême-Orient avant la guerre avec une troupe théâtrale britannique» Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, la famille pense trouver un refuge à Singapour. Seulement la ville est rapidement envahie par les Japonais, et la famille internée dans «la prison de Changi». À la fin du conflit, la famille rentre à Penang : peu porté sur l'étude du droit, Ricki part pour Bornéo où il devient, à dix-huit ans, «un trafiquant d'armes à part entière, qui brûlait la chandelle par les deux bouts du côté des îles de l'Indonésie». Il est alors remarqué par Steve Mackelvore, «un vieux professionnel du renseignement qui utilisait comme couverture la profession d'agent maritime».

Références

Source 
John le Carré, La Taupe (Tinker, Tailor, Soldier, Spy, 1974), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Editions du Seuil, Collection Points, P921, Paris, 2001 (1974 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 412 pages. 

Personnage de John le Carré
Personnage de roman d'espionnage
Agent secret ou espion de fiction
Personnage de fiction anglais
Personnage de fiction créé en 1974